Улица Бели́нского — проходит в Центральном районе Санкт-Петербурга между набережной Фонтанки (мост Белинского) и Литейным проспектом.

История 

Первоначальное название — Симеоновская улица по церкви св. Симеона и Анны.

6 октября 1923 года стала называться улицей Писателя Белинского — в честь русского революционного демократа, литературного критика и публициста В. Г. Белинского. В 1931 году переименована в улицу Белинского. Около девяти лет, с 1839 года до конца своей жизни, В. Г. Белинский жил в Санкт-Петербурге. Большую часть этого времени он прожил вблизи Симеоновской улицы: на набережной реки Фонтанки и на углу Фонтанки и Невского проспекта.

Пересечения 
 набережная реки Фонтанки
 Моховая улица
 Литейный проспект

Транспорт 
По всей улице проходят не используемые с 2007 года трамвайные пути. Ближайшие станции метро — «Гостиный двор», «Маяковская» и «Чернышевская».

Достопримечательности 
 Церковь Симеона и Анны (ул. Белинского, д. 4 / Моховая улица, д. 48). 
 Дом 4 — дом при церкви Симеона и Анны, построен в 1777 году, снесён в декабре 2007 года.
 Дом 5 — доходный дом Н. А. и С. Л. Латониных. Перестройка 1911 года — архитектор И. П. Володихин. 
 Дом 11 — доходный дом А. Ф. Шмюкинга, построен в 1912—1913 году по проекту А. Л. Лишневского. С 1914 года на первом этаже работал кинотеатр на 116 мест. До революции в мансарде располагалась мастерская художника Савелия Зейденберга. С 1922 по 1967 год в одной из квартир жил художник В. В. Лебедев. На доме помещена мемориальная доска. 
 Дом 13 (Литейный проспект, д. 47) — дом Ш. З. Иоффа. Лицевой корпус здания существовал уже в 1798 году, за XIX век его неоднократно перестраивали, расширяли, переносили оконные и дверные проёмы. В 1911—1914 годах архитектор Александр Лишневскийперестроил здание под доходный дом купца 2-й гильдии Шнеера-Залмана Иоффа. В 2022 году дом признали объектом культурного наследия регионального значения.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Панорама улицы на сервисе Яндекс.Панорамы.
 

Петербург